Fantastichini est un patronyme porté notamment par :

 Ennio Fantastichini (1955-2018), acteur italien ;
 Piero Fantastichini (1949-), sculpteur et peintre italien.

Patronyme italien